Smitt se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Fredrik Adam Smitt
 Johan Wilhelm Smitt